«Воображаемая любовь» () — второй фильм канадского режиссёра Ксавье Долана. Премьера состоялась 16 мая 2010 года на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд».

Сюжет 
Молодой гей по имени Франсис (Ксавье Долан) и его давняя подруга Мари знакомятся с красавчиком греко-римского вида Николя, влюбляясь в него и начиная фантазировать. Трое близких друзей становятся участниками любовного треугольника. Между Франсисом и Мари начинается соперничество за обладание душой и телом нового приятеля. Троица всё свободное время проводит вместе, спит в одной постели, но всё невинно и платонически. Мари и Франсис по очереди и каждый по-своему признаются Николя в любви. Но это было лишним. Идиллические отношения заканчиваются. Дружбе пришёл конец. Николя уезжает в Азию.
Через год на вечеринке Мари и Франсис случайно встречают своего сладкого друга. Но эта встреча не обещает ничего хорошего.

В ролях 
 Ксавье Долан — Франсис
 Мония Шокри — Мари
 Нильс Шнайдер — Николя
 Анн Дорваль — Дезире, мама Николя

Награды 
 Главный приз 57-го Сиднейского кинофестиваля.

Интересные факты 
 Сцена с дождем из маршмэллоу является отсылкой к фильму «Загадочная кожа» Грегга Араки

Примечания 

Фильмы Канады 2010 года
Фильмы-драмы Канады
Независимые фильмы Канады
Фильмы ЛГБТ-тематики Канады
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы на тематику бисексуальности
Фильмы о Квебеке